Эванс, Ли
 Эванс, Ли (1947—2021) — американский легкоатлет.
 Эванс, Ли (род. 1964) — английский актёр.